Эфердинг () — окружной центр в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия. 

Входит в состав округа Эфердинг.  Население составляет 3543 человека (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 2,81 км².

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Йохан Штадельмайер (СДПА) по результатам выборов 2003 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 25 мест.

 СДПА занимает 10 мест.
 АНП занимает 10 мест.
 АПС занимает 3 места.
 Зелёные занимают 2 места.

Ссылки 
 Официальная страница

Города Верхней Австрии
Окружные центры Верхней Австрии